Gabriël (aartsengel)
 Mahmoud Jibril, premier van Libië.